

Полк-Сіті — місто, штат Флорида
 Полк-Сіті — місто, штат Айова